Сергеевская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Нижне-Важского сельского поселения (до 2015 года входила в Наумовское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Наумовский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 4,8 км, до центра муниципального образования Наумихи — 6,7 км. Ближайшие населённые пункты — Большедворская, Дудорово, Павлогорская, Моисеевская, Афонинская.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
 Сергеевская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района